Miskatonic – fikcyjna rzeka w Nowej Anglii pojawiająca się w pracach Howarda Phillipsa Lovecrafta
 Uniwersytet Miskatonic – fikcyjny uniwersytet położony w fikcyjnym mieście Arkham

Zobacz też